En France, un chef de clinique (plus précisément chef de clinique des universités) est un personnel universitaire non titulaire exerçant une double fonction d'enseignement et de recherche. Son emploi du temps est complété par une part soins ; le plus souvent hospitalière, il prend alors le nom de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ;
 En Suisse, un chef de clinique est un médecin assistant ayant des tâches d'encadrement et de supervision.

Études de médecine